Il singolare del Lipton Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1994.

Pete Sampras era il detentore del titolo e ha battuto in finale 5–7, 6–3, 6–3 Andre Agassi.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Lipton Championships 1994
ATP Tour 1994